Покро́вка — топоним.

Урбаноним 
 Покровка — одна из старейших улиц центра Москвы, продолжение Маросейки, в старину являлась продолжением Ильинки, берущей начало у Красной площади.
 Покровка — разговорное название Большой Покровской улицы в Нижнем Новгороде.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Покровка — название села Гюнешли Джалилабадского района до 2001 года.
 Покровка — название села Каратепе Сабирабадского района до 1999 года.

Армения 
 Покровка (позже Куйбышев)— до 1939 года название села Урасар Лорийской области.

Белоруссия 
 Покровка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Покровка — бывшая деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Покровка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Покровка — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Покровка — село в Илийском районе Алматинской области.
 Покровка — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Покровка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Покровка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Покровка — село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Покровка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Покровка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Покровка — название села Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области до 4 апреля 2007 года.
 Покровка — название села Акмечеть Целиноградского района Акмолинской области до 24 ноября 1999 года.
 Покровка — название села Сункар Жамбылского района Алматинской области до 1990-х годов.
 Покровка — название села Каражал Жарминского района Восточно-Казахстанской области до 4 мая 1993 года.
 Покровка — название села Манырак Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области до 7 сентября 1999 года.
 Покровка — название села Батпакты Урджарского района Восточно-Казахстанской области до 7 сентября 1999 года.

Киргизия 
 Покровка — село в Манасском районе Таласской области.
 Покровка — до 1992 года название села Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Покровка — село в Дондюшанском районе.
 Покровка — село в Фалештском районе.

Россия 
Алтайский край
 Покровка — село в Бурлинском районе, упразднено в 1959 году.
 Покровка — село в Баевском районе.
 Покровка — село в Ключевском районе.
 Покровка — село в Локтевском районе.
 Покровка — село в Мамонтовском районе.
 Покровка — посёлок в Первомайском районе.
 Покровка — село в Родинском районе.
 Покровка — село в Славгородском районе.
 Покровка — село в Топчихинском районе.
 Покровка — село в Чарышском районе.

Амурская область
 Покровка — село в Октябрьском районе.

Астраханская область
 Покровка — село в Ахтубинском районе.

Башкирия
 Покровка — деревня в Абзелиловском районе.
 Покровка — деревня в Аургазинском районе.
 Покровка — деревня в Баймакском районе.
 Покровка — деревня в Бакалинском районе.
 Покровка — деревня в Белебеевском районе.
 Покровка — село в Благовещенском районе.
 Покровка — деревня в Дюртюлинском районе.
 Покровка — деревня в Иглинском районе.
 Покровка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Покровка — деревня в Куюргазинском районе, упразднена в 1986 году.
 Покровка — село в Куюргазинском районе.
 Покровка — деревня в Мелеузовском районе.
 Покровка — вымерший посёлок в Миякинском районе.
 Покровка — деревня в Салаватском районе.
 Покровка — деревня в Стерлибашевском районе.
 Покровка — село в Стерлитамакском районе, Куганакский сельсовет.
 Покровка — деревня в Стерлитамакском районе, Наумовский сельсовет.
 Покровка — деревня в Туймазинском районе.
 Покровка — деревня в Фёдоровском районе.
 Покровка — деревня в Уфимском районе.
 Покровка — упразднённая деревня в Уфимском районе.
 Покровка — деревня в Шаранском районе.
 Покровка — прежнее название деревни Фрунзе Иглинского района.

Белгородская область
 Покровка — село в Волоконовском районе.
 Покровка — село в Ивнянском районе.

Брянская область
 Покровка — посёлок в Выгоничском районе.
 Покровка — деревня в Почепском районе.
 Покровка — деревня в Суражском районе.

Бурятия
 Покровка — село в Бичурском районе.
 Покровка — село в Прибайкальском районе.

Владимирская область
 Покровка — деревня в Кольчугинском районе.

Волгоградская область
 Покровка — село в Ленинском районе.

Воронежская область
 Покровка — деревня в Верхнехавском районе.
 Покровка — село в Острогожскогом районе.
 Покровка — село в Павловском районе.
 Покровка — хутор в Подгоренском районе.

Еврейская автономная область
 Покровка — до 1958 г. название пгт Приамурский в Смидовичском районе.

Забайкальский край
 Покровка — село в Могочинском районе.

Иркутская область
 Покровка — село в Баяндаевском районе.
 Покровка — село в Зиминском районе.

Калужская область
 Покровка — деревня в Козельском районе.

Кемеровская область
 Покровка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе.
 Покровка — деревня в Чебулинском районе.

Красноярский край
 Покровка — деревня в Абанском районе.
 Покровка — деревня в Большемуртинском районе.
 Покровка — село в Ачинском районе.
 Покровка — посёлок в Ачинском районе.
 Покровка — деревня в Тюхтетском районе.
 Покровка — прежнее название деревни Новокиевлянка Абанского района.

Курганская область
 Покровка — деревня в Куреинского сельсовета Макушинского района
 Покровка — деревня в Макушинского района, Казаркинский сельсовет.
 Покровка — деревня в Притобольном районе
 Покровка — деревня в Сафакулевском районе

Ленинградская область
 Покровка — деревня в Гатчинском районе.
 Покровка — деревня в Лужском районе.

Липецкая область
 Покровка ― село в Краснинском районе Липецкой области.
 Покровка — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.

Марий Эл
 Покровка — деревня в Медведевском районе.

Московская область
 Покровка — деревня в Клинском районе.
 Покровка — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Покровка — хутор в Наро-Фоминском районе.

Нижегородская область
 Покровка — деревня в Арзамасском районе.
 Покровка — деревня в Вознесенском районе.
 Покровка — деревня в Воротынском районе.
 Покровка — деревня в Выксунском районе.
 Покровка — бывший посёлок в Дивеевском районе.
 Покровка — деревня в Ковернинском районе.
 Покровка — село в Лукояновском районе.
 Покровка — деревня в Лысковском районе.
 Покровка — посёлок в Шатковском районе.

Новгородская область
 Покровка — деревня в Батецком районе.
 Покровка — деревня в Демянском районе.

Новосибирская область
 Покровка — село в Доволенском районе.
 Покровка — деревня в Купинском районе.
 Покровка — село в Чистоозёрном районе.
 Покровка — село в Чановском районе.
 Покровка — деревня в Усть-Таркском районе.

Омская область
 Покровка — исчезнувшая деревня в Большереченском районе.
 Покровка — деревня в Любинском районе.
 Покровка — село в Называевском районе.
 Покровка — деревня в Нижнеомском районе.
 Покровка — село в Омском районе.
 Покровка — деревня в Седельниковском районе, упразднена в 2008 г.
 Покровка — деревня в Тюкалинском районе, упразднена в 2008 г.

Оренбургская область
 Покровка — село в Абдулинском районе.
 Покровка — село в Акбулакском районе.
 Покровка — село в Бузулукском районе.
 Покровка — село в Грачёвском районе.
 Покровка — село в Кваркенском районе.
 Покровка — село в Красногвардейском районе.
 Покровка — село в Курманаевском районе.
 Покровка — упразднённая деревня в Матвеевском районе.
 Покровка — село в Новосергиевском районе.
 Покровка — село в Соль-Илецком районе.
 Покровка — село в Сорочинском районе.
 Покровка — село в Шарлыкском районе.

Пензенская область
 Покровка — село в Бековском районе.
 Покровка — село в Камешкирском районе.

Пермский край
 Покровка — село в Берёзовском районе.
 Покровка — деревня в Осинском районе.
 Покровка — деревня в Чернушинском районе.
Приморский край
 Покровка — село в Октябрьском районе.
 Покровка — село в Красноармейском районе.
 Покровка — село в Яковлевском районе.

Самарская область
 Покровка — село в Безенчукском районе.
 Покровка — село в Борском районе.
 Покровка — село в Кинельском районе.
 Покровка — село в Нефтегорском районе.
 Покровка — посёлок в Челно-Вершинском районе, сельское поселение Девлезеркино.
 Покровка — посёлок в Челно-Вершинском районе, сельское поселение Озерки.

Смоленская область
 Покровка — деревня в Починковском районе.
 Покровка — бывшая деревня в Череповском сельсовете Хиславичского района.
 Покровка — бывшая деревня в Корзовском сельсовете Хиславичского района.

Тамбовская область
 Покровка — посёлок в Моршанском районе, упразднён в 2003 г.

Тульская область
 Покровка — деревня в Богородицком районе.
 Покровка — деревня в Куркинском районе, Андреевская волость.
 Покровка — деревня в Куркинском районе, Михайловская волость.

Хабаровский край
 Покровка — село в Бикинском районе.

Челябинская область
 Покровка — деревня в Саткинском районе.

Якутия
 Покровка — село в Амгинском улусе.

Турция 
 Покровка — прежнее название села Порсуклу района Сусуз ила Карс.

Украина 
Днепропетровская область
 Покровка — село в Криничанском районе.

Донецкая область
 Покровка — посёлок городского типа, Харцызский городской совет.
 Покровка — село в Амвросиевском районе.

Кировоградская область
 Покровка — село в Компанеевском районе.
 Покровка — село в Новоархангельском районе.
 Покровка — село в Петровском районе.

Луганская область
 Покровка — посёлок, Ровеньковский горсовет.

Николаевская область
 Покровка — село в Веселиновском районе.
 Покровка — село в Еланецком районе.
 Покровка — село в Казанковском районе.
 Покровка — село в Очаковском районе.

Одесская область
 Покровка — село в Великомихайловском районе.
 Покровка — село в Любашёвском районе.
 Покровка — село в Раздельнянском районе.

Сумская область
 Покровка — село в Краснопольском районе.

Харьковская область
 Покровка — село в Коломакском районе.

Хмельницкая область
 Покровка — село в Городокском районе.

Черкасская область
 Покровка — посёлок в Монастырищенском районе.

Черниговская область
 Покровка — село в Прилукском районе.

Черновицкая область
 Покровка — село в Сокирянском районе.

Железнодорожные пункты 
 Покровка — платформа в Красноярском крае.
 Покровка — платформа Московской железной дороги в Брянской области.
 Покровка — платформа в Московской области.
 Покровка — платформа Октябрьской железной дороги в Свердловской области.
 Покровка — платформа в Харьковской области Украины.
 Покровка — разъезд в Астраханской области.
 Покровка (Покровка-Сахалинская) — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Покровка-Пристань — станция Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также